Крушчич () — имя собственное. Существует в виде топонимов и компонентов антропонима (фамилий).

Топоним 

 Крушчич — населенный пункт в Сербии (община Кула, Воеводина).

Фамилия 

 Крушчич, Милош (род. 1976) — сербский футболист.

